Niemcy:
 Schwalmtal – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Schwalmtal – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Viersen